Fokas kan syfta på bland andra:

 Fokas (kejsare)
 Fokas (helgon)
 Fokas (biskop)